Флаг муниципального образования Лопхаринское Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 22 октября 2009 года и 9 декабря 2009 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5756.

Описание флага 

Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с голубой полосой в 1/4 полотнища вдоль древка; на зелёной части изображён журавль с воздетыми крыльями и поднятым вверх раскрытым клювом, выполненный белым, серым, чёрным и красным цветом, держащий поверх границы полосы жёлтое весло лопастью вниз.

Символика флага 
Флаг Лопхаринского муниципального образования разработан на основе герба.

Лопхаринское муниципальное образование, расположенное на юге Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа, объединило на своей территории большое количество юрт, гортов, летовий и зимовий. Три современных населённых пункта входящих в состав муниципального образования, образованы именно из временных мест рыбалки, стойбищ и т. п. По рассказам старожилов, на месте нынешних Лопхарей жители изготавливали лодки — калданки и вёсла. Это обстоятельство и послужило появлению названия села Лопхари — «место, где изготавливали вёсла». Изображение весла на флаге муниципального образования Лопхаринское указывает на название и делает, таким образом, композицию флага гласной.

Природа в этом месте отличается чистотой и разнообразием. В местных лесах водится в большом количестве соболь, лось, боровая дичь. В реках — ценные породы рыбы — нельма и муксун, встречается осётр. На территории муниципального образования Лопхаринское расположен Куноватский заказник, в котором гнездится белый журавль — стерх, занесённый в Красную книгу Российской Федерации. Здесь единственное в мире месте, где стерхи гнездятся самостоятельно, без вмешательства людей. Изображение журавля указывает на уникальную особенность поселения.

Деление полотнища на голубую и зелёную части аллегорически показывает расположение всех населённых пунктов на берегах рек: Куноват и Большая Обь.

Сочетание голубого и зелёного цвета созвучно цветам флага Шурышкарского района и подчёркивает преемственность символики двух муниципальных образований.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ природы, молодости, здоровья, жизненного роста.

Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты и праздника.

Чёрный цвет — символ мудрости, скромности, вечности бытия.

Примечания